SMT může být:

 SMT – sídlo městského typu
 SMT (výroba elektroniky) – zkratka z angličtiny pro povrchovou montáž elektronických součástek na desku plošných spojů pájením
 SMT (informatika) – zkratka z angličtiny pro simultánní multithreading v procesorech